Carl von Otter kan avse: 

 Carl von Otter (generalmajor) (1696–1763)
 Carl von Otter (1766–1813)
 Carl von Otter (1819–1883)
 Carl Gustaf von Otter (1881-1963)